Blue Knoll bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blue Knoll (Iron County, Utah)
 Blue Knoll (Uintah County, Utah)
 Blue Knoll (Wayne County, Utah, 1405 m)
 Blue Knoll (Wayne County, Utah, 1585 m)